

Patronymes 
 Jules de La Vaissière (1863-1941), jésuite français
 Pierre de Vaissière (1867-1942), historien français
 Jeanne Perdriel-Vaissière (1870-1951), romancière et poétesse française
 Robert de La Vaissière (1880-1937), écrivain français
 Henri de La Vaissière (1901-1944), colonel et résistant français
 Magali Vaissière (1957-), ingénieur et haut-fonctionnaire française
 Étienne de La Vaissière (1969-), historien français

Toponyme 
 Chapelle de Vaissière, située à Azille dans l'Aude (France)

Voir aussi